Mason Lake steht für Seen in den USA:
Mason Lake (King County)
Mason Lake (Mason County)